est un mot anglais signifiant « briseur de cœur ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Benjamin Stoloff sorti en 1925 ;

 , titre américain de L'Arnacœur, film français de Pascal Chaumeil sorti en 2010 ;

 , titre original de Atout Cœur, film américain de Bobby Roth sorti en 1984 ;

 , titre original des Beautés empoisonnées, film américain de David Mirkin sorti en 2001.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock new-yorkais formé en 1975.
 Tom Petty and the Heartbreakers

Album 

 , album de Dionne Warwick sorti le  ;
 , album de Dolly Parton sorti le  ;
 Heartbreaker, album du groupe Free sorti le  ;
 Heartbreaker, album de G-Dragon sorti le  ;
 , album de O'Jays sorti le  ;
 Heartbreaker, album de Ryan Adams sorti le  ;

 , album de Tangerine Dream, bande originale de Heartbreakers, sorti en .

Chanson 

 Heartbreaker, chanson de Dionne Warwick présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dolly Parton présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de G-Dragon présente sur l'album Heartbreaker sorti le  ;
 , chanson de Justin Bieber présente sur l'album Journals sorti le  ;
 , chanson de Led Zeppelin présente sur l'album Led Zeppelin II sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album  sorti le  ;m
 , chanson de Pat Benatar présente sur l'album In the Heat of the Night sorti le  ;
 , chanson de Teriyaki Boyz présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de will.i.am présente sur l'album Songs About Girls sorti le  ;
Heartbreaker, chanson de Michael Jackson présente sur l'album Invincible sorti le 30 octobre 2001 .

Animaux 

 Heartbreaker, étalon de saut d'obstacles

Voir aussi